Sturkö kan syfta på:

 Sturkö (ö) – en ö i Blekinge skärgård i Karlskrona kommun
 Sturkö – en tätort på ön Sturkö i Karlskrona kommun
 Sturkö socken – en socken i Blekinge i Östra härad
 Sturkö landskommun –  en tidigare kommun i Blekinge län 1863–1963
 Sturkö församling – en församling i Jämjö pastorat i Karlskrona-Ronneby kontrakt
 Sturkö kyrka – en kyrka i Sturkö församling
 Sturkö distrikt – ett distrikt i Karlskrona kommun och Blekinge län 2016–

Se även
 HMS Sturkö – flera olika fartyg